Jasmin (y Jasmín) hace referencia a varios artículos:

Personas
 Jasmin (poeta), poeta francés en lengua occitana;
 Jasmin Fejzić (1986), futbolista bosnio.
 Jasmín Figueroa (1985), deportista filipina en tiro con arco.
 Jasmin St. Claire (1972), actriz porn onatural de Islas Vírgenes.
 Jasmin Wagner (1980), cantante alemana conocida como Blümchen.

Lugares
 Estación de Jasmin, del metro de París, dedicada al poeta Jasmin;

Ficción
 Jasmín (princesa de ficción), personaje de ficción en la película animada Aladdín.

Véase también
 Jasmine
 Jazmín (desambiguación)
 Yasmina